Kalachuris de Tripuri
 Kalachuris de Kalyani